

Patronyme

famille
 famille Donato, famille patricienne de Venise ;

personnalités
 Baldassare Donato (vers 1525-1530, 1603), compositeur, chanteur et maître de chapelle italien ;
 Bernardino Donato (vers 1480-1543), humaniste italien de la Renaissance ;
 Fabrizio Donato, athlète italien, spécialiste du triple saut ;
 Francesca Donato (née en 1969), femme politique italienne ;
 François Donato (1963-), compositeur français ;
 João Donato, pianiste et compositeur brésilien né en 1934 ;
 Marc Donato, acteur canadien né en 1989 ;
 Riccardo Donato (1994-), coureur cycliste italien ;
 Ted Donato, joueur et entraîneur de hockey sur glace américain né en 1969.

Pseudonyme 

 Donato Gama da Silva, footballeur espagnol d'origine brésilienne ;
 Alfred D'Hont, magnétiseur public.

Saints catholiques

Toponyme

 Donato, commune italienne de la province de Biella.

Prénom 
Donato est un prénom italien, espagnol ou portugais.

Homonymie de patronyme